Jaba; III. Tukulti-apil-ésarra asszír király felesége
 Jaba-patak; magyarországi vízfolyás neve